

Onomastica
Giannetto – diminutivo del nome proprio di persona Gianni

Persone 
 Enrico Giannetto (n. 1958) – fisico, filosofo e storico della scienza e del Cristianesimo italiano
 Filippo Giannetto (1630-1702) – pittore italiano
 Maria Francesca Giannetto (1902-1930) – una religiosa italiana, appartenente alle "Figlie di Maria Immacolata".

Pagine correlate 
Giannetti
Giannini